La NCAA Division I 2004 si è svolta dal 2 al 18 dicembre 2006: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la sesta volta alla .

Squadre partecipanti

Campionato

Fase regionale a Louisville

Fase regionale a Minneapolis

Fase regionale a Green Bay

Fase regionale a Seattle

Final Four – Long Beach Convention and Entertainment Center, Long Beach

Premi individuali
Al termine della finale viene assegnato il premio di Most Outstanding Player alla migliore giocatrice della finale e vengono elette le sei giocatrici che fanno parte dell'All-Tournament Team.

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2004
NCAA Division I (pallavolo femminile)